Кенсетт — фамилия и топоним:

 Кенсетт, Джон Фредерик — американский художник.
 Кенсетт — город в США.